Plymouth megye (Iowa)
Plymouth megye (Massachusetts)